Trois navires de la  ont porté le nom de HMS  :
 le , un brick de  lancé en 1805 et démantelé en 1852 ;
 le , un navire d'exploration arctique acheté en 1850 et démantelé en 1879 ;
 le , un navire de stockage acheté en 1855, converti en navire de transport et renommé  en 1857 et démantelé en 1877.

Resolute